Санто Доминго Тоналтепек има више значења:

 Општина Санто Доминго Тоналтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Тоналтепек (Санто Доминго Тоналтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику